USS Albany — кораблі ВМС США, названі на честь міста Олбані в штаті Нью-Йорк.

 USS Albany (1846) — 22-гарматний дерев'яний шлюп, збудований в 1846 році. Загинув в морі у 1854 році.
 USS Albany (1869) — 14-шлюп, збудований у 1864 році під назвою «USS Contoocook». Брав участь в Громадянській війні в США. У 1868 році перейменований на «USS Albany». Проданий у 1872 році.
 USS Albany (CL-23) — бронепалубний крейсер типу «Нью-Орлінз». Збудований у 1900 році. Брав участь у Філіппінсько-американській та Першій світовій війнах. Зданий на злам у 1930 році.
 USS Albany (CA-72) — важкий крейсер типу «Балтимор». В процесі будівництва перейменований на USS Pittsburgh (CA-72). Збудований у 1944 році. На службі протягом 1944—1947 та 1951—1956 років. У 1973 році виключений зі складу флоту, у 1974 році зданий на злам.
 USS Albany (CA-123) — важкий крейсер типу «Орегон-Сіті». Збудований у 1946 році. На службі протягом 1946—1980 років (з перервами). Зданий на злам у 1990 році.
 USS Albany (SSN-753) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1990 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни